Evermore Darkly е четвърти EP албум на британската екстремна група Cradle Of Filth. Включва две нови песни – „Transmission from Hell“ и „Thank Your Lucky Scars“, както и демо версии на песни от албума Darkly, Darkly, Venus Aversa (2010).

Състав 
 Дани Филт – вокали
 Пол Алендър – китара
 Джеймс Макилрой – китара
 Дейв Пайбъс – бас
 Мартин Шкарупка – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Крейдъл ъф Филт
Музикални албуми от 2011 година